TNCA puede referirse a:
 Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, una empresa mexicana.
 El Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (Aruba), según su código OACI.

Siglas